La Balance steht für:
 La Balance (Antarktika), Insel im Géologie-Archipel, Adélieland, Antarktika
 Originaltitel des französischen Polizeifilms La Balance – Der Verrat aus dem Jahr 1982